Boris Godunov var en russisk zar, men har også lagt navn til:

 Boris Godunov (skuespil) af Aleksandr Sergejevitj Pusjkin
 Boris Godunov (opera) af Modest Mussorgskij
 Boris Godunov (film fra 1954), en sovjetisk film baseret på skuespillet og operaen
 Boris Godunov (film fra 1986) – spillefilm fra 1986 af Sergej Bondartjuk
 Boris Godounov (film fra 1989)
 Boris Godunov (film fra 2011) – russisk spillefilm fra 2011 af Vladimir Mirzojev